Pratt kan som auktorsförkortning betyda:

 H. Douglas Pratt
 Anne Pratt

Robotskapade auktorsförkortningar